Goemon puede referirse a:

 Ishikawa Goemon, legendario héroe forajido japonés.
 Ganbare Goemon, saga de videojuegos de aventura.
 Goemon, personaje de la saga Ganbare Goemon.
 Mr. Goemon, videojuego de plataformas.